COSMIC – database di genetica
 Constellation Observing System for Meteorology, Ionosphere, and Climate (COSMIC) – programma spaziale taiwanese
 Cosmic – stile musicale
 Cosmic – discoteca di Lazise (Veneto)
 Cosmic – album di Bazzi del 2018